Josie puede hacer referencia a:

 Josie (1998), canción de Blink-182.
 Municipio de Josie, ubicado en el condado de Holt, Nebraska, Estados Unidos.
 Josie, diseñador y estilista español.